

Patronyme

 Agnès Boulard (1968-), chroniqueuse française de télévision ;
 Antoine-Marie-Henri Boulard (1754-1825), bibliophile et traducteur français ;
 Auguste Marie Boulard  (1825-1897), peintre français ;
 Auguste Boulard (1825-1892), homme politique français ;
 Benoîte Boulard (1927-1985), chanteuse française ;
 Benoit-François Boulard (1766-1846), maître menuisier;
 Christophe Boulard (1972-), footballeur français ;
 Édouard Boulard (1837-1903), sociologue ;
 Fernand Boulard (1898-1977), prêtre et sociologue du catholicisme ;
 Geoffroy Boulard (1978-), homme politique français ;
 Henri François Maurille  de Boulard (1746-1793), général de la Révolution française ;
 Henri-Simon Boulard (1783-1863), homme politique français ;
 Hubert Boulard (1971-), coloriste et scénariste de bande dessinée français ;
 Jacques Boulard, premier président de la cour d'appel de Paris (2022) ;
 Jean-Baptiste Boulard (1725-1789), menuisier en sièges français ;
 Jean-Claude Boulard (1943-2018), écrivain et homme politique français ;
 Jean-François Boulart (1776-1842), général d’artillerie français ;
 Jean-Pierre Boulard (1942-), coureur cycliste français ;
 Marie-Madeleine Boulard (), peintre française ;
 Martin Silvestre Boulard (1750-1809), imprimeur français ;
 Maxime Boulard de Villeneuve (1883-1971), peintre français ;
 Michel Boulard (1935-), entomologiste français ;
 Michel-Jacques Boulard (1761-1825), tapissier français ;
 Théodore Louis Boulard (1887-1961), peintre et musicien français ;
 Thomas Boulard (-), chanteur et guitariste français.

Personnage de fiction
 Thierry Boulard est un personnage de la série de bande dessinée Les Profs.
 Émile Boulard (l'africain) est un personnage joué par Fernandel sorti en 1948.

Toponyme 

 Étang du Boulard, étang du département du Rhône.
 Rue Boulard, voie du  de Paris.

Autre 
 Boulard, masse cylindrique et coudée qui sert à amarrer les navires.
 Bille plus grosse que le boulet, et même que le calot.
Film pornographique

Patronyme normand